Szőcs oder Szöcs bezeichnet:

 Bernadette Szőcs (* 1995), rumänische Tischtennisspielerin
 Bertalan Szőcs (1934–2016), ungarischer Florettfechter 
 Emőke Szőcs (* 1985), rumänische Biathletin
 Gergő Szőcs, siehe Neo
 Géza Szőcs (1953–2020), rumänisch-ungarischer Schriftsteller und Politiker in beiden Staaten
 Hunor Szőcs (* 1992), rumänischer Tischtennisspieler
 István Szőcs (1928–2020), ungarischer Schriftsteller und Übersetzer
 János Szőcs (* 1933), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Szabolcs Szőcs (* 1980), rumänischer Eishockeyspieler
 Zsuzsanna Szőcs (* 1962), ungarische Fechterin